Der Franziskaner ist eine Wiener Kaffeespezialität und als solche Bestandteil der Wiener Kaffeehauskultur. Der Franziskaner ist eine lichte Melange mit Schlagobers und Schokoladenstreusel.

Er wurde wegen der ähnlichen Farbe der Mönchskutte des Franziskanerordens so benannt. Es ist ein Kaffeegetränk, das aus einem leicht gestreckten Mokka, heißer Milch, Schlagsahne und gegebenenfalls Schokostreuseln besteht. Das Mischungsverhältnis von Kaffee zu Milch und zu geschlagenem Obers beträgt 1: 1: 1. Serviert wird er in Wien üblicherweise in einer großen Schale.

Literatur 
 Kurt Leopold Traxl: Barista-Know-how: Alles, was man für den perfekten Kaffee wissen muss. Riva Verlag, 2018. ISBN 9783745303346

Weblinks

Einzelnachweise 

Heiße Kaffeezubereitung
Wiener Küche